Волдрон има више значења:
 Волдрон (Индијана)
 Волдрон (Арканзас)
 Волдрон (Канзас)
 Волдрон (Мичиген)